Orphal steht für:

 Kloster Orphal, Klosterruine in Thüringen

Orphal ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Orphal (1890–1943), deutscher Pfarrer und Widerstandskämpfer
 Helmut Orphal (1926–2021), deutscher Pfarrer
 Hugo Orphal (1845–1925), deutscher Pfarrer
 Johann Bartholomäus Orphal (1716–1789), Gartenarchitekt sowie Oberst-Lieutnant im Herzogtum Sachsen-Gotha-Altenburg
 Johannes Orphal (* 1966), deutscher Physiker
 Wilhelm Christian Orphal (1773–1823), natur- und forstwissenschaftlicher Autor

Siehe auch:
 Orfall
 Orphale Cruckestadion